Gimber ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Gimber (* 1997), deutscher Fußballspieler

Gimber steht zudem für:
 Mount Gimber, vereister Berg im äußersten Westen der Thurston-Insel vor der Küste des westantarktischen Ellsworthlands